

Geografia
Hailey – capoluogo della Contea di Blaine, Idaho (Stati Uniti d'America)
Hailey – parrocchia civile dell'Oxfordshire (Regno Unito)

Persone
Arthur Hailey (1920-2004) – scrittore britannico-canadese
Leisha Hailey (1971) – attrice e cantante statunitense

Altro
Hailey – variante del nome proprio di persona Hayley
Malattia di Hailey-Hailey, conosciuta anche come pemfigo cronico familiare benigno, rara patologia dermatologica